Ченжковице:

 Ценжковице — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Тарнувский повят.
 Ценжковице — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Тарнувский повят, Малопольское воеводство.